Hans van Willigenburg (televisiepresentator) (1942), een televisiepersoonlijkheid
 Hans van Willigenburg (journalist) (1963), een journalist en dichter